Die Football League Fourth Division 1981/82 war die 24. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Absteiger gab es keinen. Die vier letztplatzierten Klubs AFC Rochdale, Northampton Town, Scunthorpe United und Crewe Alexandra erhielten allesamt im Wiederwahlverfahren jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1982/83 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Ab dieser Saison galt die Drei-Punkte-Regel.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1981/82
Fußballsaison 1981/82